La Meuse (fabriek) - Belgische locomotievenbouwer
 La Meuse (België) - Belgisch regionaal dagblad

Zie ook
 Meuse - Frans departement